Electronic Entertainment Expo 2018 ( E3 2018 ) була 24-ою виставкою E3, під час якої виробники апаратного забезпечення, розробники програмного забезпечення та видавці індустрії відеоігор представили відвідувачам, насамперед роздрібним торговцям і представникам преси відеоігор, нові та майбутні продукти. Подія, організована Асоціацією програмного забезпечення для розваг (ESA), відбулася в конференц-центрі Лос-Анджелеса з 12 по 14 червня 2018 року , напередодні багато компаній провели прес-конференції. Оскільки індустрія все ще перебуває в середині восьмого покоління ігрових консолей, нового апаратного забезпечення не було представлено, а видавці та розробники головним чином зосередилися на нових іграх, які мають вийти у 2018 році та пізніше. Подія зібрала 69 200 відвідувачів, найбільше з 2005 року  .

Формат і зміни 
Виставка E3 2018 проходила з 12 по 14 червня 2018 року в Los Angeles Convention Center. Напередодні найбільші видавці проводять прес-конференції, як правило, у вигляді живих презентацій у великому кінотеатрі з потоковою трансляцією, або через трансляцію попередньо записаних фрагментів, на яких висвітлюють нові ігри, що заплановані на наступний рік. Під час самої виставки розробники та видавці працюють на виставкових стендах, щоб дозволити представникам індустрії, пресі, представникам роздрібної торгівлі та громадськості випробувати нові ігри та поспілкуватися з їхніми творцями. На сусідніх майданчиках також відбулося кілька паралельних заходів, у тому числі турніри з відеоігор.

Як і в попередньому році, на E3 2018 було запроваджено публічний доступ до заходу, як це було вперше зроблено під час E3 2017. Однак, з метою вирішення проблеми переповненості виставкових павільйонів, E3 2018 була відкрита протягом двох днів з доступом лише для представників індустрії протягом декількох годин перед тим, як дозволити доступ громадськості до експонентів. Лише ті, хто мав безкоштовні галузеві перепустки та бізнес-перепустки, які можна було придбати у відкритому доступі, мали змогу взяти участь у ці ексклюзивні години.  1000 публічних абонементів під назвою «Gamer Passes» були продані за 149 доларів США, а решта публічних абонементів продавалися за 249 доларів США в порядку живої черги. Ці перепустки, а також бізнес-перепустки надійшли в продаж 12 лютого 2018 року  .

Прес-конференції

Electronic Arts 
Electronic Arts провела окремий захід біля конференц-центру, а не брала участь у виставці. Подія EA Play 2018 проходила в Hollywood Palladium з 9 по 11 червня  . Прес-конференція EA відбулася 9 червня об 11:00  і охоплювала Battlefield V і FIFA 19, Star Wars Jedi: Fallen Order, Star Wars Battlefront II, Unravel Two, Sea of Solitude, NBA Live 19, Madden NFL 19, Command & Conquer: Rivals і Anthem . EA також оголосила, що її програмний сервіс Origin розшириться, включивши в себе преміум-підписку, яка забезпечить доступ до ігор до їх виходу в роздріб, а також підтримає підтримку хмарних ігор пізніше в цьому році.

Microsoft 
Прес-конференція Microsoft відбулася 10 червня в Microsoft Theatre.  Під час подкасту майора Нельсона виконавчий віце-президент Microsoft з ігор Філ Спенсер сказав, що прес-конференція Microsoft внесла позитивні зміни порівняно з попередніми роками, щоб бути цікавою для всіх.   Під час презентації було розглянуто п’ятдесят ігор, зокрема Halo Infinite, Ori and the Will of the Wisps, Sekiro: Shadows Die Twice, Fallout 76, The Awesome Adventures of Captain Spirit, Crackdown 3, Nier: Automata, Metro Exodus, Kingdom Hearts III, Sea of Thieves, Battlefield V, Forza Horizon 4, We Happy Few, PlayerUnknown's Battlegrounds, Tales of Vesperia, Tom Clancy's The Division 2, Shadow of the Tomb Raider, Session, Black Desert Online, Devil May Cry 5, Cuphead, Tunic, Jump Force, Dying Light 2, Battletoads, Just Cause 4, Gears Pop!, Gears Tactics, Gears 5 і Cyberpunk 2077 . 

Філ Спенсер також підтвердив, що Microsoft Studios придбала Undead Labs, Playground Games, Ninja Theory та Compulsion Games, а також створила нову власну студію The Initiative.

Корпорація Майкрософт мала місце для експонентів на головній конференц-залі, головним чином присвячене своїй платформі для потокового передавання в прямому ефірі Mixer, а також проводила демонстрації та інші заходи в Microsoft Theater разом з іншими виставковими днями.

Bethesda 
Bethesda Softworks провела презентацію E3 10 червня о 18:30.  Серед представлених ігор Rage 2, The Elder Scrolls: Legends, The Elder Scrolls Online, Doom Eternal, Quake Champions, Prey, Wolfenstein II: The New Colossus, Wolfenstein: Youngblood, Wolfenstein: Cyberpilot, Fallout 76, Fallout Shelter, The Elder Scrolls: Blades, Starfield та The Elder Scrolls VI .

Devolver Digital 
Компанія Devolver Digital провела презентацію E3 через Twitch 10 червня о 20:00. Презентація наслідувала сатиричний формат презентації Devolver на E3 2017 - заздалегідь записаний сегмент, який висміював стан E3 та маркетингу відеоігор, а не зосереджувався на іграх. Роль вигаданої "Chief Synergy Officer" Devolver Ніни Стратерс зіграла акторка Махрія Зук, яка зіграла роль "Chief Synergy Officer" Devolver.  Devolver представив свої назви Scum, My Friend Pedro та Metal Wolf Chaos XD .

Square Enix 
11 червня о 10:00 Square Enix провела попередньо записану прес-конференцію з потоковим відео.  Медіа-презентація охоплювала майбутні ігри Square Enix, зокрема Shadow of the Tomb Raider, Final Fantasy XIV (включаючи кросовер із Capcom’s Monster Hunter World ), The Awesome Adventures of Captain Spirit, Dragon Quest XI, Babylon’s Fall, Nier: Automata, Octopath Traveler, Just Cause 4, The Quiet Man і Kingdom Hearts III .

Ubisoft 
Ubisoft провела прес-конференцію E3 11 червня о 13:00.  Ubisoft представила свої майбутні ігри, зокрема Just Dance 2019, Beyond Good and Evil 2, Trials Rising, Tom Clancy's The Division 2, Skull & Bones, Transference, Starlink: Battle for Atlas (зокрема оголошення про те, що Фокс Макклауд із франшизи Star Fox від Nintendo буде бути ексклюзивним персонажем у версії гри Switch), The Crew 2 і Assassin's Creed Odyssey . Також було оголошено про нові DLC-доповнення для Mario + Rabbids Kingdom Battle ( Donkey Kong Adventure ) і For Honor ( Marching Fire ), а також майбутній документальний фільм під назвою « Another Mindset », який зосереджується на змагальній Rainbow Six Siege .

PC Gaming Show 
PC Gamer провели PC Gaming Show 11 червня о 15:00.  Шоу включало презентації кількох видавців і розробників, зокрема Sega, Square Enix, Crytek, Double Fine Productions, Hi-Rez Studios, Skydance Media, Digital Extremes, Raw Fury, Klei Entertainment, Modern Storyteller, tinyBuild, Cloud Imperium Games, Starbreeze та 505 ігор .

Sony 
Sony провела прес-конференцію 11 червня о 18:00.  Sony продовжила свій «E3 Experience», де подія одночасно транслювалася в прямому ефірі в обмеженій кількості кінотеатрів.  Звертаючись до критики деяких зі своїх минулих прес-конференцій E3, Sony планувала «глибокий аналіз» кількох власних ігор під час своєї конференції, а не велику кількість коротких тизерів для ігор, хоча й надалі охоплюватиме інших сторонніх розробників. та інді-ігри. Sony зосередилася на Death Stranding, Ghost of Tsushima, Spider-Man та The Last of Us Part II .  Крім того, замість попереднього показу перед прес-конференцією, щоб анонсувати вибрані назви, Sony використовувала щоденні анонси ігор у прямому ефірі за тиждень до конференції, щоб показати нові назви Tetris Effect, Twin Mirror і Ghost Giant, надаючи таким чином анонси цих ігор «більше часу на подих».

Nintendo 
Як і на попередніх конференціях з 2013 року, Nintendo транслювала попередньо записану відеопрезентацію Nintendo Direct 12 червня о 9:00 ранку.  Ця презентація була зосереджена на іграх Nintendo Switch, випущених у 2018 році, з особливим акцентом на Super Smash Bros. Ultimate .  Додатково показані назви включають Daemon X Machina,  Xenoblade Chronicles 2, Pokémon: Let's Go, Pikachu! і Let's Go, Eevee!,  Super Mario Party,  Fire Emblem: Three Houses,  Fortnite: Battle Royale, Arena of Valor, Paladins, Minecraft, Overcooked 2, Monster Hunter Generations Ultimate, Dragon Ball FighterZ, ARK: Survival Evolved, Mario Tennis Aces,  Killer Queen Black, Hollow Knight і Octopath Traveler .

Інші події

E3 Колізей 
E3 Colisseum, побічний захід, розроблений навколо публічної взаємодії з розробниками та видавцями, повернувся на E3 цього року з 12 по 14 червня 2018 року, як підтвердив Джефф Кейлі через свій обліковий запис у Twitter . Джефф також підтвердив, що захід транслюватиметься в прямому ефірі.   На заході відбулося возз’єднання акторів, а Тім Шафер із Grim Fandango відсвяткував 20-річчя гри. На зустрічі також звучала жива музика від композитора оновлених ігор Пітера Макконнелла та живе читання окремих сцен, у яких також брав участь Джек Блек .  Ще одна гра, Call of Duty: Black Ops 4, також була представлена під час заходу. TreyArch обговорював історію Zombies, спільноту її ненажерливих фанатів і те, що може ховатися за рогом наступної серії ігор. У ньому також брали участь Джефф Кейлі, Джо Руссо, режисер « Месників: Війна нескінченності », Елайджа Вуд, Дональд Мастард, креативний директор Epic Games у всьому світі, Емі Генніг, 4 художники, які створили гру Cuphead, Хідео Кодзіма, Пенн Джиллетт, Даррен Аронофскі та Камілла Ладдінгтон разом із творча команда Shadow of the Tomb Raider . Захід відбувся в The Novo at LA Live, поблизу головного конференц-центру, і був доступний для всіх відвідувачів E3.

Британська академія кіно і телебачення 
Британська академія кіно і телевізійних мистецтв провела спеціальну церемонію 11 червня 2018 року в лондонському Західному Голлівуді з нагоди нагородження актора озвучення Нолана Норта спеціальною премією за "видатний внесок у виконання ролі в іграх"

Турніри/події з відеоігор 

Epic Games held Fortnite Battle Royale Celebrity Pro-am at E3 2018, featuring 50 celebrities and 50 top players who competed. The event featured 50 pairs consisting of one streamer and celebrity, with the winning team receiving  to be donated to the winning team's charity of choice; announced participants include streamers Tyler "Ninja" Blevins and Markiplier, and celebrities Joel McHale, Paul George, and Marshmello. This event was announced following a Twitch stream in March 2018 by Ninja, which featured the celebrities, Drake, Travis Scott, Kim DotCom, and JuJu Smith-Schuster who were all playing the game Fortnite Battle Royale. The winners of the event was the team with Marshmello and Tyler "Ninja" Blevins.

Nintendo проводила живі турніри як для Splatoon 2, так і для майбутніх Super Smash Bros. Ultimate . У турнірі Splatoon 2, відомому як Splatoon 2 World Championship 2018, брали участь найкращі команди з чотирьох регіонів — Північної Америки, Європи, Японії та Австралії — зіткнулися в першому чемпіонаті світу з гри. Турнір Super Smash Bros., відомий як Super Smash Bros. Invitational 2018 відбувся в театрі Беласко в Лос-Анджелесі 12 червня. Nintendo запросила вісім найкращих гравців Super Smash Bros. і планує запросити більше учасників, які змагатимуться в новій грі, дотримуючись подібного формату, який вони використовували на E3 2014 Super Smash Bros. Запрошувальний захід.  

Capcom організувала турнір Monster Hunter World, де команди з двох гравців змагалися, щоб завершити певне полювання за найшвидший час. Capcom транслюватиме змагання онлайн-глядачам. 

Capcom також організувала гумовий матч Street Fighter V між професійними борцями Ксав’єром Вудсом, Кофі Кінгстоном і Біг Е з The New Day (представляє WWE ) проти. Новий чемпіон IWGP у важкій вазі Кенні Омега та The Young Bucks з The Elite (представляючи NJPW ). 

ESL Arena була новою ареною, розташованою в Південному залі конференц-центру Лос-Анджелеса, яка використовувалася для проведення різноманітних кіберспортивних заходів. Арена була динамічним кіберспортивним майданчиком площею 7500 квадратних футів, який вміщував понад 200 уболівальників. На головній сцені були представлені індивідуальні враження від гравців із аналітиками та кастерами, а також надано глядачам доступ до VIP-світу конкурентного кіберспорту. Перші кіберспортивні події в новому просторі відбулися на E3 2018.

Список рекомендованих ігор 
Це список помітних ігор, які були представлені їх розробниками або видавцями на виставці E3 2018.

Посилання 

Electronic Entertainment Expo
2018 у Лос-Анджелесі
2018 у сфері відеоігор
Події червня 2018 року в США
Сторінки з неперевіреними перекладами